В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1121 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1121 году

Январь 
 7 января —  — аббат Лорша (1110—1117) и Прюфенинга (1117—1121). Убит. Святой римско-католической церкви .

Февраль 
 15 февраля — Де Мийо, Ришар — кардинал-священник с 1078 года, архиепископ Нарбонны (1106—1121)

Март 
 2 марта — Флорис II Толстый — граф Голландии — (1091—1121)

Апрель 
 17 апреля —  — католический кардинал (1117—1121)
 29 апреля —  — епископ Меца (1118—1120)

Август 
 7 августа —  — епископ Пассау (1092—1121)

Декабрь 
  — патриарх Аквилеи (1086—1121)
 28 декабря или 30 декабря —  — епископ Вюрцбурга (1106—1121)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Д’Алатри, Уго — католический церковный деятель, кардинал-дьякон Санта-Мария-ин-Виа-Лата (1105—1121). Год смерти предположителен.
  — архиепископ Салерно (1086/1087—1121)
 Малик Аль-Афдал — визирь Фатимидова халифата, командующий армией в битве при Аскалоне
 Гильом V — сеньор Монпелье (1090—1121). Участник Первого крестового похода
 Никифор I — митрополит Киевский и всея Руси (1104—1121)
 Гильом из Шампо — средневековый французский философ-мистик, представитель крайнего реализма, богослов, епископ шалонский с 1113 года, друг Бернара Клервоского.
 Домналл Уа Лохлайнн — верховный король Ирландии (1119—1121)
  — герцог Гаэты (1112—1121)
  — лидер китайских манихейцев, предводитель восстания периода Империи Сун, один из героев романа «Речные заводи». Казнён.
 Абд аль-Азиз ибн Мансур — султан государства Хаммадидов (1104—1121)
 Йон Огмюндссон (р.1052) — первый исландский епископ Гоуляра, местночтимый святой, один из святых покровителей Исландии
 Рэмбо II — граф Оранжа, участник первого крестового похода
  — персидский врач, алхимик и поэт
  — китайский повстанческий руководитель Империи Сун (1120—1121/2) , один из героев романа «Речные заводи». Казнён
  (р. 1046) — персидский тюремный поэт
  — итальянский католический кардинал
  — епископ Льежа (1119—1121). Отравлен. По некоторым источникам, умер 27 мая. Святой римско-католической церкви.
  — мастер боевых искусств, учитель Юэ Фэя, один из героев романа «Речные заводи» и народного фольклора

См. также 
 Список умерших в 1120 году
 Список умерших в 1122 году

Примечания 

1121